4144 Vladvasil'ev è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 24,66 km. Scoperto nel 1981, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1571394 UA e da un'eccentricità di 0,0412578, inclinata di 9,25544° rispetto all'eclittica.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1981
Vladvasil'ev